AX poate fi:
 Akrotiri și Dhekelia, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Insulele Åland, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 Ahaia, unul din cele două numere de înmatriculare auto al prefecturii grece

ax poate fi:
 .ax, domeniu de internet de nivel superior, pentru Insulele Åland
 ax, organ de mașină

Legături externe 
 
  „AX” la acronymfinder.com